Дмитрий Урусов:
 Урусов, Дмитрий Дмитриевич (1873—1935) — русский общественный деятель и политик.
 Урусов, Дмитрий Семёнович (1829—1903) — русский князь, шахматист.